Kurski (masculin), Kurskaia (feminin), ori Kurskoe (neutru) se poate referi la:
Raionul Kurski, nume al mai multor raioane din Rusia; 
Kurski (sat), sat (hutor) din Republica Adîghea, Rusia;
Gara Kurski, gară din Moscova, Rusia;
Kurskaia-Kolțevaia, o stație a metroului din Moscova; 
Kurskaia-Radialnaia, stație a metroului din Moscova;
Regiunea Kursk (Kurskaia Oblast), un subiect federal al Rusiei; 
Kurskaia (sat), un sat (stanița) din Ținutul Stavropol, Rusia; 
Kurskoe, nume a mai multor localități rurale din Rusia;

 Vedeți și: Kursk (dezambiguizare).